El Torneig de Shenzhen 2014, oficialment conegut com a ATP Shenzhen Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de setembre de 2014 al Shenzhen Longgang Tennis Centre de Shenzhen, Xina.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el 29è títol de la seva carrera, el primer des de Wimbledon 2013, més d'un any sense disputar una final.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

ATP World Tour 2014
2014